Das Copa Colsanitas 1999 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Bogotá. Es war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 13. bis 21. Februar 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
1999